Tschöpe ist der Name von:

 Björn Tschöpe (* 1967) deutscher Politiker und Abgeordneter (SPD) 
 Diethelm Tschöpe (* 1958), deutscher, habilitierter Mediziner (RUB), Direktor des Diabeteszentrums Bad Oeynhausen sowie Vorsitzender der Stiftung Der herzkranke Diabetiker

Siehe auch:

 Tschöp
 Tschoepe